Sankce (lat. sanctio od sancire, zasvětit, ustanovit, potrestat) může označovat:
právo
 trest nebo jiné opatření k zajištění nebo vynucení práva
 jedna z částí právní normy
 ekonomické sankce

zákony
 Pragmatická sankce 
 Pragmatická sankce (1830)
 Pragmatická sankce (římské právo)

Reference

Externí odkazy